Kanto (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
Kanto (Pokémon), een regio uit het Pokémon videospel 
Kanto (regio), een regio in Japan